Charlottenfeld ist der 

 deutsche Name der Gemeinde Karlín na Moravě, Okres Hodonín, Tschechien
 deutsche Name der Ortschaft Radonice, Gemeinde Kluczbork, Powiat Kluczborski, Polen
 deutsche Name der Ortschaft Oska Piła, Gemeinde Międzybórz, Powiat Oleśnicki, Polen 
 deutsche Name des Vorwerks Szarlatka, Gemeinde Torzym, Powiat Sulęciński, Polen